Die Liste der Naturdenkmale in Biebergemünd nennt die in der Gemeinde Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis gelegenen Naturdenkmale.

|}

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis

Belege 

Biebergemund
 Biebergemund
!Naturdenkmale